Joan Camprubí (Reus, 1825 - Barcelona, ?), ballarí i coreògraf català.
 Joan Camprubí i Alemany (Barcelona, 10 de juliol de 1917 - 4 de febrer de 2000), actor i humorista català.